Андре́й Никола́евич Ду́ров (20 февраля 1977, Воронеж, СССР) — российский футболист, игравший на позиции защитника, футбольный тренер. Мастер спорта России.

Биография 
Андрей Дуров родился 20 февраля 1977 года в Воронеже. Футболом начал заниматься в 6 лет. Первый тренер — Алексей Шамарин. Воспитанник СДЮШОР «Факел» и интерната «Ротор». В 1998 году окончил Волгоградскую государственную академию физической культуры.

Клубная карьера 
Дуров начинал играть в 1993 году в составе футбольного клуба «Волгарь». В дальнейшем играл за команды «Торпедо» Волжский, «Лада-Град» Димитровград, «Ротор», «КАМАЗ», «Урал», «Металлург» Липецк, «СКА-Энергия» и «Волгоград». В 2010—2011 годах выступал за рязанскую «Звезду», где являлся капитаном команды.

Карьера в сборной 
В 1998—1999 годах вызывался в олимпийскую сборную России по футболу, в составе которой сыграл 4 матчей.

Личная жизнь 
Женат, есть сын.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «СКА-Энергия»

Футболисты России
Футбольные тренеры России
Мастера спорта России
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Волгоград»
Игроки ФК «Звезда» Рязань
Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Тренеры ФК «Смоленск» (2018)